P4 puede referirse a:
 P4 es el prefijo radiofónico de Aruba.
 Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, llamado Acuerdo P4.
 330 P4, un deportivo de 1960.
 Peugeot P4, un todoterreno militar francés de 1978.
 Las moléculas de fósforo y sus variedades fósforo blanco, fósforo rojo y fósforo negro, por su fórmula molecular P4.
P4 (satélite), el cuarto satélite de Plutón, descubierto en 2011.
Intel Pentium 4, un procesador x86 fabricado por Intel
 P4 (pregn-4-en-3,20-diona), el otro nombre con el que también se conoce a la hormona femenina progesterona,